Back Door (band) - Britse band
 Back Door (album) - album van bovenstaande band